Allemagne
 Felsberg : ville d'Allemagne située dans la Hesse
 Felsberg : quartier de la ville de Überherrn située dans la Sarre

Suisse
 Felsberg : commune suisse située dans le canton des Grisons